Проко́пий Щети́нин:
 Щетинин, Прокопий Алексеевич (1928—2004) — советский и российский художник, скульптор.
 Щетинин, Прокопий Дмитриевич (1908—1979) — советский солдат Второй мировой войны, полный кавалер ордена Славы.